Plagiorchis är ett släkte av plattmaskar. Plagiorchis ingår i familjen Plagiorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Plagiorchis